Новая Бондюга (ранее — Кокшан) — деревня в Граховском районе Удмуртии, на ручье Кокшанка.

История 
По итогам десятой ревизии в 1859 году в 28 дворах казённой деревни Бондюга Новая (Кокшан) при ручье Кокшанка проживало 243 жителя. В 1924 году деревня вошла в состав Новогорского сельсовета, а в 2004 году в Новогорское сельское поселение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Граховского района